Джунейт Аркин (; ім'я при народженні Фахреттін Джюреклібатир, ; , село Гекчеоглу (Gökçeoğlu), зараз увійшло в округ , Ескішехір, Туреччина — 28 червня 2022, Стамбул) — турецький актор, режисер і продюсер.

Аркин — доктор медицини, а також відомий майстер бойових мистецтв у понад 7 різних видах. Він знявся у понад 310 фільмах і телевізійних серіалах, вважається одним з найвідоміших турецьких акторів усіх часів. Його фільми іноді експортувалися (в англомовному варіанті — Джордж Аркін).

Його найпомітніші фільми — історичні драми, де дія розгортається протягом перших століть існування Османської імперії або дещо раніше, наприклад . Попри успіх таких фільмів, він, у кінці 1970-х, також брав участь у політичних фільмах, найвідомішим з яких є  () режисера .

Аркин відомий за кордоном завдяки низькоякісному фільму режисера Четіна Інанча «Людина, яка врятувала світ» (також відомий як турецький варіант «Зоряних воєн»). Це вкрай малобюджетний фантастичний фільм, що використовує піратські копії сцен із «Зоряних воєн». Також Джунейту Аркину пропонували роль другого Джеймса Бонда, якого згодом зіграв Роджер Мур

Життєпис 
Народився в селі Карачай недалеко від Ескішехіра. Його батько Хачі Якуп Цюреклібатур, брав участь у війні за незалежність. За походженням кримський татарин. Навчався на медичному факультеті Стамбульського університету

Коли він проходив військову службу як офіцер запасу в рідному місті Ескішехір, він привернув увагу режисера Халіта Рефіґа під час зйомок фільму «» (1963) з  у головній ролі. Після закінчення військової служби він працював лікарем в Адані та її околицях. 1963 року він отримав першу премію в журналі Artist. Після пошуків роботи протягом деякого часу, Джунейт 1963 року за пропозицією Халіта Рефіґа почав зніматися і знявся принаймні в 30 фільмах за два роки.

Бойова сцена в кінці фільму «» 1964 року стала проривом у його кар'єрі. Після романтичних ролей і чарівних героїв він почав зніматися у бойовиках, прийнявши пропозицію Халіла Рефіґа. Протягом шести місяців він навчався акробатики у місцевому цирку Медрано в Стамбулі. Показавши те, що він дізнався тут, у Malkoçoğlu й у франшизі про Баттальгазі на великому екрані, він надав кінематографу нового стилю, якого до цього не було. Незабаром він став найбільш затребуваним актором у пригодницьких фільмах. Попри початок кінокар'єри з романтичних фільмів, він продовжив зніматися в бойовиках і майже з кожним персонажем він помирав. Протягом всієї своєї кар'єри він знімався в різних жанрах від вестернів до комедійного, від пригодницьких фільмів до соціальних фільмів. Особливе місце в його кар'єрі займають Maden (1978) і Пан Риза (1979).

1982 року він знявся у фільмі Людина, яка врятувала світ (), який є місцевою варіацією «Зоряних воєн» і також став культовим фільмом як у країні, так і за кордоном.

Джунейт Аркин має досвід верхової їзди та карате. Окрім акторської роботи він представляв телевізійні шоу і деякий час працював колумністом з питань охорони здоров'я в газетах. 2009 року він три місяці лікувався через здавлення нерва в хребті.

Особисте життя 
1964 року одружився з однокурсницею Гюлен Мокан, яка також працювала лікаркою. Через два роки в них народилася дочка Філіз, але через рік подружжя розлучилося через прорив у кар'єрі актора. 1970 року одружився з Бетюль Ішиль, яка отримала освіту в Швейцарії. Мають двох синів Каана і Мурата.

Деякий час Джунейт Аркин лікувався від алкоголізму, проводив численні конференції з проблем алкоголю, наркотиків та молоді і отримував багато нагород і почестей.

Фільмографія

Режисерські роботи

Примітки

Посилання 
 
 Official Webpage  

Турецькі поети
Колумністи
Випускники Стамбульського університету
Турецькі кінорежисери
Турецькі актори
Сценаристи XXI століття
Сценаристи XX століття
Режисери XXI століття
Режисери XX століття
Актори та акторки XXI століття
Актори XX століття
Актори за алфавітом